Dans le monde fictif des Royaumes oubliés (du jeu Donjons et Dragons), Sfena est la diablesse fondatrice du Trône de Fer. Assassin née, fille d'un puissant diable et petite-fille d'Asmodée, elle use de ses talents pour servir son père dans ses guerres intestines avec les autres habitants de Baator.

En 1347 CV, un étrange accident advint à Sfena au cours de l'une de ses missions en Faerûn pour tuer un ennemi. Son corps entier muta en un matériau d'une apparence et d'une solidité cristalline. L'accident qui la changea ainsi la libéra également de Baator, lui permettant de rester sur Toril. Sfena conçut le Trône de Fer comme un moyen pour elle de se rétablir. Elle essaya d'offrir l'organisation entière à un diable ou peut-être à une autre puissance extra-planaire en échange de la restauration de son corps.

Sfena disparut en 1371 CV, du fait de son père, renseigné par Maready sur la situation de celle-ci. Vu les circonstances de sa disparition qui suggèrent un implication diabolique, ses lieutenants en conclurent que leur dirigeante avait été ramenée en Enfer.

Références 

Personnage des Royaumes oubliés